High Peak kan syfta på följande platser:
 High Peak, Antarktis – ett berg i Antarktis
  High Peak District – ett distrikt i Derbyshire, England